Reichsbahn bezeichnet die:

 Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen, erste Eisenbahnen im Eigentum des Deutschen Reiches 
 Deutsche Reichseisenbahnen, ab 1. April 1920 der Hoheit des Deutschen Reiches unterstellte vormalige Länderbahnen, siehe Deutsche Reichsbahn (1920–1945)#Deutsche Reichseisenbahnen und Deutsche Reichsbahn (1920 bis 1924)
 Deutsche Reichsbahn (1920–1945), von 1924 bis 1945 im Deutschen Reich tätige staatliche Eisenbahngesellschaft
 Deutsche Reichsbahn (1945–1993), auf dem Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone, der Deutschen Demokratischen Republik und Gesamtberlins tätige staatliche Eisenbahngesellschaft, bis 1993 auch in den Neuen Ländern
 Trivia: auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands gibt es in Hagen-Vorhalle und Hamburg-Altona jeweils eine Reichsbahnstraße (historische Benennung in Nähe von Eisenbahnanlagen)